Hoch může označovat:
 severovýchodočeský a převážně knižní výraz pro slovo chlapec
 německy vysoký

 příjmení 
 Marion Dittmannová (*1956), provdaná Hochová, bývalá východoněmecká rychlobruslařka
 August Hoch (1868–1919), americký psychiatr
 Dagmar Hochová (1926–2012), česká fotografka
 Christine Habermann von Hoch (*1980), česko-německá sochařka a designérka v kovu
 Josef von Hoch (1777–1841), pražský guberniální rada a hejtman, spoluzakladatel České spořitelny
 Josef Hoch (1845–1895), český politik, poslanec Říšské rady
 Robert Maxwell (1923–1991), britský mediální podnikatel československého původu, původním jménem Avraham Lejb Hoch a Ján Ludvík Hoch

 jiný význam
 Die Fahne Hoch – hymna NSDAP v dobách Třetí říše

Související články 
 Hochdeutsch
 Hochmann

Externí odkazy 
 
 

Německá příjmení